«Ой як же було ізпрежди віка» — одна из самых ярких обрядовых украинских песен. Поздний вариант украинских космогоничных колядок.

Ранний текст 
Самый ранний слой песен содержит сюжет о творении мира двумя голубями, ныряющими на дно моря (ср. «»). Следующим этапом развития сюжета является замена птиц на двух ангелов, впоследствии на двух братьев. В дальнейшем происходит христианизация темы. Мировое дерево и птицы-демиурги в колядке «Як то було спрежде віка» заслонили два апостола, святые Петр и Павел, и Бог:

Современный текст 
Наконец, колядка «Ой як же було ізпрежди віка» дошла до нас в сильно сокращенном варианте и, следовательно, создателем в ней остался один только апостол Петр.

Исполнение 
Зафиксированна этномузыкологом Анной Коропниченко в 1994 году в селе Грузское Макаровского района Киевской области Записи аутентичного исполнения этой колядки вошли в альбомы «Ой як же це було ізпрежди віка…» і «Коровай. Етнічна музика України» Получила широкое распространение благодаря её обработкам. Известнейшую её аранжировку сделал композитор Константин Меладзе для финальной песни мюзикла «Вечера на хуторе у Диканьки» (2001) «Река жизни», которую исполнили Олег Скрипка, Ани Лорак и хор «Берегиня».

См. также 
 Список украинских колядок и щедровок

Примечания 

Колядки
Украинские народные песни